Fire Island (New York), een eiland voor de zuidkust van Long Island, New York
 Fire Island (Anchorage), een eiland in Cook inlet, bij Anchorage, Alaska
 Fire Island (Aleoeten), een eiland in de oostelijke Aleoeten, Alaska
 Fire Island (2022), een Amerikaanse film uit 2022 

 Heller & Farley, een Brits duo dat opereerde onder de artiestennaam 'Fire Island'